Катастрофа Boeing 737 под Куэнкой — авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 11 июля 1983 года близ города Куэнка (Эквадор). Boeing 737-2V2 авиакомпании  выполнял пассажирский рейс из Кито в Куэнку, когда при заходе на посадку врезался в гору и взорвался, при этом погибли 119 человек. На настоящее время (2014 год) это крупнейшая авиационная катастрофа в истории Эквадора.

Самолёт 
Boeing 737-2V2 Advanced с заводским номером 22607 и серийным 775 свой первый полёт совершил 1 июня 1981 года и на период тестовых полётов носил бортовой номер N8283V. 5 октября того же года авиалайнер был продан эквадорской авиакомпании TAME, где получил регистрационный номер HC-BIG (второй номер — FAE-607) и имя Ciudad de Loja (). Его два турбовентиляторных двигателя были модели Pratt & Whitney JT8D-17. Всего ко дню катастрофы возраст авиалайнера составлял 2 года и 1 месяц. Стоит отметить, что за всю историю авиакомпании TAME это был единственный в её флоте Boeing 737.

Катастрофа 
Самолёт выполнял внутренний пассажирский рейс из Кито в Куэнку и вылетел около 07:00. Экипаж авиалайнера состоял из 8 человек, а командиром был опытный пилот Хорхе Пенья (). Также на борту находились 111 пассажиров, в основном жители Эквадора. Расчётная продолжительность перелёта составляла 40 минут.

Согласно прогнозу, в Куэнке должна была быть ясная погода. Однако на подходе к высокогорному аэропорту  (высота 8,3 тысяч футов или 2,5 км над уровнем моря) экипаж столкнулся с густым туманом, что значительно осложняло визуальную ориентацию. Диспетчер дал разрешение на посадку, поэтому командир предупредил пассажиров и бортпроводников приготовиться к приземлению. Заходя на посадку пилоты пытались увидеть полосу, одновременно с этим болтая между собой о положении дел в авиакомпании, когда в 07:37 неожиданно в кабине раздалось звуковое предупреждение системы об опасном сближении с землёй. Экипаж увеличил режим двигателей и начал тянуть штурвал на себя, но через считанные секунды в миле от торца полосы Боинг врезался в склон горы и взорвался, после чего обломки скатились по склону вниз. Взрыв самолёта был слышен даже на диспетчерской вышке. Все 119 человек на борту погибли.

Причины 
Как показала проверка технического состояния самолёта, он был полностью исправен. Также поначалу рассматривалась версия и о диверсии, в результате который авиалайнер был сбит.

Но после расследования комиссия пришла к выводу, что катастрофа произошла по вине экипажа. Несмотря на то, что оба пилота считались опытными и имели большой опыт полётов на трёхмоторных Boeing 727, они не имели квалификации для полётов на двухмоторном Boeing 737, который в авиакомпании был лишь один. Фактический опыт командира полётов на этом самолёте составлял лишь несколько часов. Помимо этого, в процессе захода на посадку экипаж отвлекался от пилотирования на разговоры между собой и допустил снижение ниже безопасной высоты. В ходе расследования были обнаружены и ряд нарушений в действиях авиакомпании TAME по обучению пилотов.

Примечания 

Авиакатастрофа
Июль 1983 года
События 11 июля
1983 год в Эквадоре
Авиационные происшествия 1983 года
Авиационные происшествия TAME
Авиационные происшествия с Boeing 737 Original
Авиационные происшествия в Эквадоре
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте